Het tennis gemengd dubbelspel op de Olympische Zomerspelen 2012 in Londen vond plaats van 1 tot en met 5 augustus 2012. Het evenement werd georganiseerd door de International Tennis Federation onder auspiciën van het Internationaal Olympisch Comité.

Er werd gespeeld op de grasbanen van de All England Club, de accommodatie van het tennistoernooi Wimbledon. Na het (outdoor) olympisch tennistoernooi van 1908 was het voor de tweede keer dat de All England Club gastheer is van het olympisch tennistoernooi. Het was het eerste tennistoernooi op gras sinds de herintroductie van het tennis op de Spelen van 1988. Een speciale regel was dat een wedstrijd uit maximaal drie sets mocht bestaan; de beslissende derde set was een match-tiebreak tot tien punten.

Het was de eerste keer sinds 1924 dat het tennisonderdeel weer werd gehouden op de Olympische Spelen. Toen won het Amerikaanse duo Hazel Hotchkiss-Wightman en Richard Norris Williams.

Geplaatste teams

Toernooischema

Bron 
 Toernooischema gemengd dubbelspel

Gemengddubbel